Dorien De Bondt is een personage uit de serie Flikken. Ze wordt gespeeld door Margot De Ridder.

Dorien is de dochter van Britt Michiels, gespeeld door Andrea Croonenberghs. Ze heeft haar vader (Mark) verloren toen ze nog klein was. Hij werd neergestoken door een andere rijkswachter (Danny, de beste vriend en partner van Mark).

Seizoen 2
Dorien wordt ontvoerd door Marco, maar blijkt er verder niets aan over te houden. Britt wil echter stoppen met flik zijn, omdat ze haar dochter niet in gevaar wil brengen.

Seizoen 4
Dorien wordt beschermd door het hele flikken team.
Roman Dashi is ontsnapt toen hij zijn dochter, die was neergeschoten, mocht bezoeken in het mortuarium.
Dashi vindt dat Britt niet genoeg gedaan heeft om zijn dochter op zijn verzoek te beschermen, en daarom wil hij het leven van Dorien als vergelding voor zijn dochter.
Als hij merkt dat Dorien te goed bewaakt wordt gooit hij het over een andere boeg en neemt de vriend, en tevens zijn voormalig advocaat, Johan van Lancker gevangen.

Personage uit Flikken